Le terme multiplication peut avoir plusieurs significations :
 en biologie :
 celui de reproduction.
 en mathématiques : 
 le terme multiplication est surtout employé avec les nombres. Pour d'autres ensembles, on utilise le mot produit.

Table de multiplication